Neuer Jüdischer Friedhof bzw. Neuer israelitischer Friedhof heißen:
 Neuer Jüdischer Friedhof (Aachen)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Breisach)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Breslau)
 Neuer Jüdischer Friedhof Bothfeld in Hannover
 Neuer jüdischer Friedhof (Cochem)
 Neuer jüdischer Friedhof (Cottbus)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Dresden)
 Neuer Jüdischer Friedhof Düsseldorf
 Neuer Jüdischer Friedhof Eisenstadt
 Neuer jüdischer Friedhof (Emmendingen)
 Neuer jüdischer Friedhof (Erfurt)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Frankfurt am Main)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Friedrichstadt)
 Neuer jüdischer Friedhof (Gießen)
 Neuer jüdischer Friedhof (Gliwice) in Polen
 Neuer Jüdischer Friedhof (Halle)
 Neuer jüdischer Friedhof (Hayange)
 Neuer jüdischer Friedhof (Hettenleidelheim)
 Neuer jüdischer Friedhof Innsbruck, siehe Westfriedhof (Innsbruck)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Kazimierz)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Krakau)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Lechenich)
 Neuer Israelitischer Friedhof (Leipzig)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Łódź)
 Neuer jüdischer Friedhof (Ludwigsburg)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Miltenberg)
 Neuer Israelitischer Friedhof (München)
 Neuer Jüdischer Friedhof (München)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Münden)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Pforzheim)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Prag)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Răducăneni)
 Neuer Jüdischer Friedhof Remagen, siehe Jüdische Friedhöfe in Remagen
 Neuer Jüdischer Friedhof Sankt Pölten, siehe Liste jüdischer Friedhöfe in Österreich
 Neuer Jüdischer Friedhof Sinzig
 Neuer Jüdischer Friedhof Stadtschlaining, siehe Liste jüdischer Friedhöfe in Österreich
 Neuer Jüdischer Friedhof Trier, siehe Jüdische Friedhöfe in Trier #Jüdischer Friedhof im Trierer Hauptfriedhof
 Neuer Jüdischer Friedhof Ulm, siehe Hauptfriedhof Ulm
 Neuer Jüdischer Friedhof Wien, siehe Wiener Zentralfriedhof #Alter und neuer jüdischer Friedhof
 Neuer jüdischer Friedhof (Worms)

Siehe auch:
 Alter jüdischer Friedhof
 Jüdischer Friedhof